Ломо́вка — село в Городском округе город Кулебаки Нижегородской области. Входило в состав Тепловского сельсовета.

Село расположено на автодороге  (Муром — Арзамас) на левом берегу реки Тёши при впадении в неё реки Ломовки в 17 км к востоку от города Кулебаки.

В селе расположено отделение Почты России (индекс 607027).

История 
До 1889 года Ломовка была деревней, расположенной по обе стороны реки Ломовки, впадающей в реку Тёша, с несколькими постоялыми дворами на большом тракте Муром — Ардатов — Арзамас. Селом Ломовка стала после открытия церкви, возведённой на средства местного крестьянина Василия Молькова, который внёс 20 тысяч рублей на строительство и украшение храма.

Восстановление прихода началось в 1990 году под руководством протоиерея Сергия Колесова. Церковь вновь освящена в 1991 году в честь иконы Божией Матери «Знамение». 27 июня 2015 года епископ Выксунский и Павловский Варнава совершил чин Великого освящения храма.

Образование 
 Ломовская средняя школа
 Библиотека

Улицы села 

 Школьная
 Новая
 Центральная
 Советская
 Лесная
 Молодёжная
 Футбольная
 Рубленый бор
 Набережная
 Пионерская
 Садовая
 Полевая
 Клубная
 Заречная
 Песочная
 Можайского
 Цветочная
 Родниковая
 Торговая
 Солнечная

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Кулебакского района